Ла Пеања има више значења:

 Ла Пеања (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пеања (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику